Горазд:
 Горазд Охридский (IX—X век) — ученик Мефодия, составителя славянской азбуки.
 Горазд (Павлик) (1879—1942) — первый предстоятель вновь образованной Чехословацкой православной церкви